Le stade Paul-Gasser est le stade principal de Raon-l'Étape (Vosges). Il accueille le club de football de l'US Raon-l'Étape, évoluant en CFA pour la saison 2016/2017.

Il s'agit d'un stade municipal dont la capacité actuelle est de  places, dont  sont couvertes par deux tribunes.

Il est principalement consacré au football.

Histoire 
La tribune principale a été inaugurée le dimanche 6 juillet 2008, par suite de la vétusté de la tribune opposée, toujours présente. Ces travaux ont fait suite à la montée du club en National. Sous cette tribune principale se trouvent le siège du club, une salle de musculation et une infirmerie. 

Le , le stade bat son record d'affluence grâce à des tribunes provisoires installées dans le cadre du match des  de finale de la Coupe de France qui oppose l'US Raon à l'AS Saint-Étienne. 4 456 spectateurs trouveront place dans les gradins.

Liens externes 
  Site officiel du club

Stade de football dans le Grand Est
Stade portant le nom d'une personnalité
Équipement sportif dans le département des Vosges
Raon-l'Étape